Niemcy:
 Neetze – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Neetze – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia